Aristainetos (oder latinisiert Aristaenetus) ist der Name folgender Personen:

 Aristainetos von Dymai, Befehlshaber der achaeischen Reiterei in der Schlacht bei Mantineia im J. 207 v. Chr.
 Aristainetos von Byzantion, Sophist um 200 n. Chr.
 Aristainetos (Architekt), Architekt, Erbauer des berühmten Tempels des Hadrian zu Kyzikos
 Aristainetos (Statthalter), vicarius (Statthalter) der Provinz Pontica im Jahr 358
 Aristainetos (Konsul 404), römischer Konsul im Jahr 404 im östlichen Teil des Reiches
 Aristainetos (Schriftsteller), erotischer Schriftsteller der Spätantike, Autor erotischer Briefe
 Aristainetos (Lokalhistoriker), Autor einer Lokalgeschichte von Phaselis